Nathan kan syfta på:

 Nathan, Australien – en ort i Brisbane, Queensland, Australien
 Nathan (efternamn)
 Nathan (förnamn) 
 Nathan Allan de Souza – Oftast bara kallad Nathan